Европейското първенство по волейбол за мъже 2009 се провежда от 3 до 13 септември в Измир и Истанбул, Турция.

Квалификации 
 Домакин
 
 Директни квалификанти от Евроволей 2007
 
 
 
 
 
 
 Квалификанти от квалификационни турнири
 
 
 
 
 
 
 Квалификанти от допълнителни квалификации

Зали 
 Спортна зала „Халкапинар“, Измир – групи А, C, E и финалната фаза
 Комплекс „Абди Ипекчи Арена“, Истанбул – групи B, D и F

Предварителен кръг

Група А 
 Измир, Турция

|}

|}

Група B 
 Истанбул, Турция

|}

|}

Група C 
 Измир, Турция

|}

|}

Група D 
 Истанбул, Турция

|}

|}

Плейофи

Група E 
 Измир, Турция

|}

|}

Група F 
 Истанбул, Турция

|}

|}

Полуфинали и финали

Полуфинали 

|}

Трето място 

|}

Първо място 

|}

Класиране

Крайно класиране

Индивидуални награди 
 Най-полезен играч (MVP):  Пьотр Грушка
 Най-резултатен играч:  Антонин Рузие
 Най-добър нападател:  Александър Волков
 Най-добър на блокада:  Виктор Йосифов
 Най-добър на сервис:  Юри Бережко
 Най-добър разпределител:  Павел Загумни
 Най-добър посрещач:  Стефан Антига
 Най-добър на поста либеро:  Юбер Енно

Отбор на България

Източници 
 Архив на волейболните резултати

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Резултати от CEV 

Европейски първенства по волейбол
Волейбол в Турция
Спорт в Истанбул
Спорт в Измир